Серия А 2005/2006 () — 74-й чемпионат Италии по футболу в истории. Из-за разгоревшегося летом скандала старт чемпионата был перенесён с запланированной даты 26 августа. В этом сезоне «Интеру» передали скудетто.

В последнем туре сезона туринский «Ювентус» победил «Реджину» со счетом 2:0, и тем самым обеспечил себе чемпионство. Однако тогда же, в мае 2006 года, в итальянском футболе разгорелся крупный коррупционный скандал, фигурантами которого были функционеры ряда клубов Серии A, включая «Ювентус» и «Милан», который финишировал вторым. В результате расследования оба эти клубы были наказаны, в том числе снятием турнирных очков в сезоне 2005-06, а победителем этого сезона 26 июля 2006 года был объявлен миланский «Интернационале», который на момент завершения турнира занимал третье место. Для «Интера» этот чемпионский титул стал 14-м в истории.

Коррупционный скандал 
На финальное распределение мест в турнирной таблице этого сезона существенно повлияли решения Футбольной Федерации Италии в отношении клубов, которые были втянуты в коррупционный скандал, который разгорелся в итальянском футболе летом 2006 года. В результате расследования фактов сговора между руководителями клубов, а также существование противоправных связей между клубным руководством и представителями судейского корпуса и должностными лицами футбольной федерации, была доказана вина четырёх клубов Серии A — «Ювентуса», «Фиорентины», «Милана» и «Лацио» (впоследствии аналогичное расследование было проведено и в отношении «Реджины»).

В первоначальном виде наказание включало просмотр результатов сезона 2005-06, отстранение команд от участия в европейских кубках и перевод в низшие лиги. После рассмотрения апелляций наказание было существенно смягчено. Строгим оно осталось для туринского «Ювентуса», которого лишили всех набранных в сезоне 2005-06 очков, а соответственно и прошлогоднего чемпионского титула, клуб также был лишён титула чемпиона Италии предыдущего сезона, и переведён в Серию B.

«Милан», «Фиорентина» и «Лацио» остались в Серии A, соревнования в сезоне 2006-07 они начали с очковыми штрафами. Также каждая из этих команд получила штраф в размере 30 очков по результатам сезона 2005-06, который отразился на их местах в финальной турнирной таблице. «Фиорентина» и «Лацио» таким образом потеряли места в еврокубках, а «Милан», который из-за штрафа понизился лишь на одну строчку турнирной таблицы, вместо группового этапа начинал соревнования в Лиге чемпионов 2006-07 с квалификационного раунда.

Клубы-участники

Турнирная таблица 
<center>
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;"
!Местодо штрафов
!Местопосле штрафов
!Команда
!И
!В
!Н
!П
!М+
!М-
!РМ
!Очкидо штрафов
!Очкипосле штрафов
!Статус до штрафов
!Статус после штрафов
|-style="background: #90EE90;"
|  3.
|  1.
|align="left"|«Интернационале»
|<center>38
|<center>23
|<center>7
|<center>8
|<center>68
|<center>30
|<center>+38
|<center>76
|<center>76
|style="background: #D0F0C0;"|<center>Квалификация Лиги чемпионов
|<center>Чемпионы
|-style="background: #90EE90;"
|  5.
|  2.
|align="left"|«Рома»
|<center>38
|<center>19
|<center>12
|<center>7
|<center>70
|<center>42
|<center>+28
|<center>69
|<center>69
|style="background: #97DEFF;"|<center>Кубок УЕФА
|<center>Лига чемпионов
|-style="background: #D0F0C0;"
|  2.
|  3.
|align="left"|«Милан»
|<center>38
|<center>28
|<center>4
|<center>6
|<center>85
|<center>31
|<center>+54
|<center>88
|<center>58
|style="background: #90EE90;"|<center>Лига чемпионов
|<center>Квалификация Лиги чемпионов
|-style="background: #D0F0C0;"
|  7.
|  4.
|align="left"|«Кьево»
|<center>38
|<center>13
|<center>15
|<center>10
|<center>54
|<center>49
|<center>+5
|<center>54
|<center>54
|style="background: #97DEFF;"|<center>Кубок УЕФА
|<center>Квалификация Лиги чемпионов
|-style="background: #97DEFF;"
|  8.
|  5.
|align="left"|«Палермо»
|<center>38
|<center>13
|<center>13
|<center>12
|<center>50
|<center>52
|<center>-2
|<center>52
|<center>52
|style="background: #CCCCFF;"|<center>Кубок Интертото
|<center>Кубок УЕФА
|-style="background: #97DEFF;"
|  9.
|  6.
|align="left"|«Ливорно»
|<center>38
|<center>12
|<center>13
|<center>13
|<center>37
|<center>44
|<center>-7
|<center>49
|<center>49
|style="background: #FFF;"|<center>
|<center>Кубок УЕФА
|-style="background: #97DEFF;"
| 10.
|  7.
|align="left"|«Парма»
|<center>38
|<center>12
|<center>9
|<center>17
|<center>46
|<center>60
|<center>-14
|<center>45
|<center>45
|style="background: #FFF;"|<center>
|<center>Кубок УЕФА
|-
|  11.
|  8.
|align="left"|«Эмполи»
|<center>38
|<center>13
|<center>6
|<center>19
|<center>47
|<center>61
|<center>-14
|<center>45
|<center>45
|<center>
|<center>
|-
|  4.
|  9.
|align="left"|Фиорентина
|<center>38
|<center>22
|<center>8
|<center>8
|<center>66
|<center>41
|<center>+25
|<center>74
|<center>44
|style="background: #D0F0C0;"|<center>Квалификация Лиги чемпионов
|<center>
|-
|  12.
|  10.
|align="left"|«Асколи»
|<center>38
|<center>9
|<center>16
|<center>13
|<center>43
|<center>53
|<center>-10
|<center>43
|<center>43
|<center>
|<center>
|-
|  13.
|  11.
|align="left"|«Удинезе»
|<center>38
|<center>11
|<center>10
|<center>17
|<center>40
|<center>54
|<center>-14
|<center>43
|<center>43
|<center>
|<center>
|-
|  14.
|  12.
|align="left"|«Сампдория»
|<center>38
|<center>10
|<center>11
|<center>17
|<center>47
|<center>51
|<center>-4
|<center>41
|<center>41
|<center>
|<center>
|-
|  15.
|  13.
|align="left"|«Реджина»
|<center>38
|<center>11
|<center>8
|<center>19
|<center>39
|<center>65
|<center>-26
|<center>41
|<center>41
|<center>
|<center>
|-
|  16.
|  14.
|align="left"|«Кальяри»
|<center>38
|<center>8
|<center>15
|<center>15
|<center>42
|<center>55
|<center>-13
|<center>39
|<center>39
|<center>
|<center>
|-
|  17.
|  15.
|align="left"|«Сиена»
|<center>38
|<center>9
|<center>12
|<center>17
|<center>42
|<center>60
|<center>-18
|<center>39
|<center>39
|<center>
|<center>
|-
|  6.
|  16.
|align="left"|«Лацио»
|<center>38
|<center>16
|<center>14
|<center>8
|<center>57
|<center>47
|<center>+10
|<center>62
|<center>32
|style="background: #97DEFF;"|<center>Кубок УЕФА
|<center>
|-
|  18.
|  17.
|align="left"|«Мессина»
|<center>38
|<center>6
|<center>13
|<center>19
|<center>33
|<center>59
|<center>-26
|<center>31
|<center>31
|style="background: #FFCCCC;"|<center>Выбыли в Серию B
|<center>
|-style="background:#FFCCCC"
|  19.
|  18.
|align="left"|«Лечче»
|<center>38
|<center>7
|<center>8
|<center>23
|<center>30
|<center>57
|<center>-27
|<center>29
|<center>29
|<center>Выбыли в Серию B
|<center>Выбыли в Серию B
|-style="background:#FFCCCC"
|  20.
|  19.
|align="left"|«Тревизо»
|<center>38
|<center>3
|<center>12
|<center>23
|<center>24
|<center>56
|<center>-32
|<center>21
|<center>21
|<center>Выбыли в Серию B
|<center>Выбыли в Серию B
|-style="background:#FFCCCC"
|  1.
|  20.
|align="left"|«Ювентус»
|<center>38
|<center>27
|<center>10
|<center>1
|<center>71
|<center>24
|<center>+47
|<center>91
|<center>0
|style="background: #90EE90;"|<center>Чемпионы
|Выбыли в Серию B
|}

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Серии А
 Результаты матчей
 Статистика сезона
 Составы команд

2005/2006
Футбол в Италии в 2005 году
Футбол в Италии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006